Nikolai Nekrassow ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Alexejewitsch Nekrassow (1821–1878), russischer Dichter und Publizist
 Nikolai Nikolajewitsch Nekrassow (1932–2012), sowjetischer/russischer Dirigent und Hochschullehrer
 Nikolai Petrowitsch Nekrassow (1828–1914), russischer Philologe
 Nikolai Wissarionowitsch Nekrassow (1879–1940), russischer Politiker
 Nikolai Wladimirowitsch Nekrassow (1900–1938), Esperantist und Schriftsteller